Kriegspiel, simulation d’opérations militaires ou de conflits par les états-majors militaires.
 Jeu de guerre (ou wargame ou simulation de conflit), loisir inspiré des kriegspiels où un ou plusieurs joueurs simulent des batailles ou des guerres.
 Le Jeu de la guerre, jeu de Guy Debord (pour le livre Le Jeu de la guerre (livre) du même Debord).